Рід жасмин налічує понад 200 видів, поширених у теплому поясі обох півкуль, включаючи субтропіки.

Список 

 Jasminum abyssinicum Hochst. ex DC.
 Jasminum adenophyllum  Wall.
 Jasminum aemulum  R.Br.
 Jasminum albicalyx Kobuski
 Jasminum angolense Welw. ex Baker
 Jasminum angulare Vahl
 Jasminum angustifolium  (L.) Willd.
 Jasminum arborescens Roxb.
 Jasminum attenuatum  Roxb.
 Jasminum auriculatum  Vahl
 Jasminum azoricum  L.
 Jasminum bakeriScott-Elliot
 Jasminum beesianum  Forrest & Diels
 Jasminum bignoniaceum G.Don
 Jasminum brachyscyphum Baker
 Jasminum breviflorum Harv. ex C.H.Wright
 Jasminum calcareum  F.Muell.
 Jasminum campyloneurum Gilg & Schellenb.
 Jasminum choense Delile
 Jasminum cinnamomifolium Kobuski
 Jasminum craibianum Kerr
 Jasminum dallachii  F.Muell.
 Jasminum dasyphyllum Gilg & Schellenb.
 Jasminum dichotomum  Vahl — Gold Coast Jasmine
 Jasminum didymum  G.Forst.
 Jasminum dinklagei Gilg & G.Schellenb.
 Jasminum dispermum  Wall.
 Jasminum divaricatum  R.Br.
 Jasminum duclouxii (H. Léveillé) Rehder
 Jasminum elegans  Knobl.
 Jasminum elongatum  (P. J. Bergius) Willd.
 Jasminum flavovirens Gilg & Schellenb.
 Jasminum flexile Vahl
 Jasminum floridum  Bunge
 Jasminum fluminense  Vell.
 Jasminum fruticans  L.
 Jasminum fuchsiifolium Gagnep.
 Jasminum glaucum (L.f.) W.T.Aiton
 Jasminum grandiflorum  L. — Catalonian Jasmine, Royal Jasmine, Spanish Jasmine
 Jasminum guangxiense B. M. Miao
 Jasminum hongshuihoense Jien ex B. M. Miao
 Jasminum humile  L.- Italian Yellow Jasmine
 Jasminum kajewskii  C.T.White
 Jasminum kerstingii Gilg & G.Schellenb.
 Jasminum lanceolarium  Roxb.
 Jasminum lasiosepalum Gilg & Schellenb.
 Jasminum laurifolium Roxb.
 Jasminum lang Gagnep.
 Jasminum leratii Schltr.
 Jasminum longipetalum  King & Gamble
 Jasminum longitubum L. C. Chia ex B. M. Miao
 Jasminum malabaricumWight
 Jasminum mesnyi  Hance — Japanese Jasmine, Primrose Jasmine, Yellow Jasmine
 Jasminum meyeri-johannis Engl.
 Jasminum microcalyx Hance
 Jasminum molle  R.Br
 Jasminum mossamedense Hiern
 Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews
 Jasminum multipartitum Hochst.
 Jasminum narcissiodorum Gilg & Schellenb.
 Jasminum nardydorum Breteler
 Jasminum newtonii Gilg & Schellenb.
 Jasminum nervosumLoureiro
 Jasminum niloticum Gilg
 Jasminum nintooides Rehder
 Jasminum noldeanum Knobl.
 Jasminum nudiflorum  Lindl.
 Jasminum obtusifolium Baker
 Jasminum odoratissimum  L. — Yellow Jasmine
 Jasminum officinale  L. Common Jasmine, Poet's Jasmine, jasmine, jessamine
 Jasminum parkeri  Dunn — Dwarf Jasmine
 Jasminum pauciflorum Benth.
 Jasminum pentaneurum Handel-Mazzetti
 Jasminum pierreanum Gagnep.
 Jasminum polyanthum  Franch.
 Jasminum prainii H. Léveillé
 Jasminum preussii Engl. & Knobl.
 Jasminum pubigerum  D. Don
 Jasminum punctulatum Chiov.
 Jasminum quinatum Schinz
 Jasminum rehderianum Kobuski
 Jasminum rex  Dunn
 Jasminum rufohirtum  Gagnep.
 Jasminum sambac  (L.) Aiton — Arabian Jasmine
 Jasminum schimperi Vatke
 Jasminum schroeterianum Schinz
 Jasminum seguinii H. Léveillé
 Jasminum simplicifolium G.Forst.
 Jasminum simplicifolium subsp. australiense P.S.Green 
 Jasminum simplicifolium subsp. funale (Decne.) Kiew 
 Jasminum simplicifolium subsp. le-ratii (Schltr.) P.S.Green 
 Jasminum simplicifolium subsp. sootepense (Craib) ined. 
 Jasminum simplicifolium subsp. suavissimum (Lindl.) P.S.Green
 Jasminum sinense Hemsley
 Jasminum stans Pax
 Jasminum stenolobum Rolfe
 Jasminum stephanense Lemoine
 Jasminum streptopus E.Mey.
 Jasminum suavissimum  Lindl.
 Jasminum subglandulosum Kurz
 Jasminum subhumile  W. W. Sm.
 Jasminum subtriplinerve  Blume
 Jasminum thomense Exell
 Jasminum tonkinense Gagnep.
 Jasminum tortuosum Willd.
 Jasminum undulatum  Ker Gawl.
 Jasminum urophyllum  Hemsl.
 Jasminum verdickii De Wild.
 Jasminum wengeri C. E. C. Fischer
 Jasminum yuanjiangense  P. Y. Bai

Примітки

Посилання 

Жасмин
Рослини за алфавітом
жасмин
жасмин